Bartoszyce (stad), stad in Polen
 Bartoszyce (gemeente), gemeente in Polen
 Bartoszyce (district), district in Polen